Нео-середньовіччя (або neomedievalism, нова медієвістика) являє собою термін, з довгою історією , яка набула конкретні технічні почуття в двох гілках науки. У політичній теорії про сучасні міжнародні відносини, де цей термін спочатку асоціюється з Гедлі Булл, він розглядає політичний порядок глобалізованого світу як аналог середньовічній Європі, де ні держави, ні Церква, ні інші територіальні повноваження не здійснювали повного суверенітету, а натомість брав участь у складних сукупностях, що перекриваються та неповними.  У літературознавчій теорії щодо використання та зловживань текстами та тропами з середньовіччя в постмодерність термін "неомедієвіст" був популяризований італійським медієвістом Умберто Еко у своїй праці 1986 року «Мрія про середньовіччя».

Теорія 
Ідея неомедієвізму в політичній теорії вперше була обговорена в 1977 р. Теоретиком Хедлі Буллом в "Анархічному суспільстві: дослідження порядку в світовій політиці" для опису ерозії державного суверенітету в сучасному глобалізованому світі:  Можливо також, що суверенні держави можуть зникнути і замінити їх не світовим урядом, а сучасним і світським еквівалентом типу універсальної політичної організації, що існувала в західному християнському світі в середні віки. У цій системі жоден правитель чи держава не були суверенними в сенсі верховенства над певною територією та її християнським  населенням; кожен повинен був поділити владу з васалами внизу, а також з Папою та (у Німеччині та Італії) Священним римським імператором нагорі. Універсальний політичний порядок західного християнства являє собою альтернативу системі держав, яка ще не втілює універсальний уряд.   Таким чином, Булл припустив, що суспільство може рухатись до "нового медієвелізму" або "неомедіавіальної форми загального політичного порядку", в якій окремі уявлення про права та зростаюче почуття "загального світового блага" підривали національний суверенітет . Він запропонував, що така система може допомогти "уникнути класичних небезпек системи суверенних держав за рахунок структури перекриваючихся структур і наскрізних лояльності, які об'єднують усі народи в універсальному суспільстві, одночасно уникаючи концентрації, властивої світовий уряд ", хоча" якби це було щось подібне до прецеденту західного християнства, воно містило б більше всюдисущого і постійного насильства та невпевненості, ніж система сучасних держав ".  

У цьому читанні глобалізація спричинила створення міжнародної системи, що нагадує середньовічну, де політичну владу здійснював цілий ряд нетериторіальних та перекриваючих агентів, таких як релігійні органи, князівства, імперії та міста-держави, а не єдиний політичний авторитет у формі держави, яка має повний суверенітет над своєю територією. Порівнянні процеси, що характеризують "новий медієвізм" Булла, включають зростаючі повноваження регіональних організацій, таких як Європейський Союз, а також розповсюдження субнаціональних і перетворених урядів, таких як Шотландія та Каталонія . Вони кидають виклик виключному авторитету держави. Приватні військові компанії, багатонаціональні корпорації та відродження світових релігійних рухів (наприклад, політичний іслам ) аналогічно свідчать про зменшення ролі держави та децентралізацію влади та повноважень. 

Стівен Дж. Кобрин у 1998 році додав сили цифрової світової економіки до картини неомедієвістики. У статті під назвою "Назад у майбутнє: неомедієвізм та постмодерністська цифрова світова економіка" у журналі міжнародних справ  він стверджував, що суверенна держава, як ми це знаємо  визначені в межах певних територіальних кордонів   ось-ось зміниться глибоко, якщо не зникне, частково завдяки цифровій світовій економіці, створеній Інтернетом, що дозволяє припустити, що кіберпростір - це територіальний домен, що діє за межами юрисдикції національного законодавства. 

Ентоні Кларк Аренд також у своїй книзі « Юридичні правила та міжнародне суспільство» 1999 року стверджував, що міжнародна система рухається до «неосередньовічної» системи. Він стверджував, що тенденції, які Булл зазначив у 1977 році, стали ще більш вираженими до кінця ХХ століття. Аренд стверджує, що поява "неосередньовічної" системи матиме глибокі наслідки для створення та функціонування міжнародного права. 

Хоча Булл спочатку розглядав неомедієвістика як позитивну тенденцію, він має своїх критиків. Брюс Холсінгер у " неомедієвізмі, неоконсерватизмі та війні з терором" стверджує, що неоконсерватори "використали концептуальну слизькість неомедієвізму для власних тактичних цілей".  Аналогічно, "Неомедієвізм, громадянська війна і нова дилема безпеки" (1998) Філіп Г. Черні також розглядає неомедієвіонізм як негативний розвиток, і стверджує, що сили глобалізації все більше підривають національні держави та міждержавні форми управління "шляхом наскрізних зв'язків. серед різних економічних секторів та соціальних зв'язків "  називаючи глобалізацію" міцним розладом ", що врешті-решт призводить до появи нових дилем, пов'язаних із безпекою, що мали аналогії в середні століття. Черні виділяє шість характеристик неомедованого середньовічного світу, які сприяють цьому розладу: декілька конкуруючих установ; відсутність екзогенного тиску на територіализацію як на субнаціональному, так і на міжнародному рівнях; нерівномірна консолідація нових просторів, розколів, конфліктів та нерівностей; роздроблені вірності та ідентичності; широке закріплення прав власності; і поширення "сірих зон" поза законом, а також чорна економіка.

Нео-середньовіччя та середньовічні студії 
Раннє використання терміна нео-середньовіччя у такому сенсі, як Умберто Еко, було в 1953 році в Ісаї Берліні " Їжак і лисиця ":  Не існує спорідненості між ним [Джозефом де Мейстре] та тими, хто насправді вірив у можливість якогось повернення  нео-медієвісти з Вакенродер і Геррес і Коббета до Честертон і слов'янофілів і Distributists і прерафаелітів і інших ностальгують романтиків; бо він вірив, як це робив Толстой, у прямо протилежне: у "невблаганну" силу сучасного моменту: у нашу нездатність усунути суму умов, що сукупно визначають наші основні категорії, замовлення, яке ми ніколи не можемо повністю опишіть або, інакше, ніж через деяке безпосереднє усвідомлення цього, дізнайтеся.   Потім, в 1986 році, Умберто Еко сказав: "Ми зараз є свідками, як в Європі, так і в Америці, періоду відновленого інтересу до середньовіччя, з цікавим коливанням між фантастичним неомедієвізмом і відповідальною філологічною експертизою".  Останнім часом цей термін застосовують різні письменники, такі як середньовічні історики, які розглядають його як перетин між популярною фантазією та середньовічною історією  як термін, що описує постмодерне вивчення середньовічної історії.  

Широкий інтерес до середньовічної тематики у популярній культурі, особливо комп’ютерних ігор, таких як MMORPG, фільми та телебачення, неомедіавістична музика та популярна література, назвали неомедієведичним . Критики обговорили, чому середньовічні теми продовжують зачаровувати аудиторію в сучасному, сильно технологічному світі. Можливим поясненням є необхідність романтизованої історичної розповіді для уточнення заплутаної панорами поточних політичних та культурних подій.

Дослідження 

 Визначення неомедовєнізму (и) I, ред. К. Фугелсо, Дослідження в медієвізмі, 19 (Кембридж: Бровар, 2010),     
 Визначення неомедовєнізму (и) II, ред. К. Фугелсо, дослідження в середньовічному віці, 20 (Кембридж: Брюер, 2011),     
 Неомедіавізм у ЗМІ: нариси кіно, телебачення та електронних ігор, - ред. Керрол Л. Робінсон (Mellen, 2012),     
 Порівняльні неомедовєнізми, - ред. автор Даніель Лукес, спецвипуск Postmedieval, 5.1 (весна 2014 р.)

Див. також 
 Суверенітет Вестфалії 
 Неофеодалізм 
 Неолібералізм 
 Англійська школа теорії міжнародних відносин 
 Рефеудалізація

Примітки

Посилання 

 NeoMedievalism, збірка посилань та загальна оцінка 
 Відхилення від неомедіавізму, обговорення неомедіавізму стосовно закону про статус Угорщини 
 Неомедієвізм, академічний погляд на вивчення медієвізму через об'єктив літературознавства 
 Чому історія має значення - і чому середньовічна історія також має значення 
 Sutch, P and J Elias, Міжнародні відносини: основи, Routledge, Нью-Йорк, 2007, с.   102–104 
 До нового середньовіччя? автор Роберто Ротондо 
 Правові правила та міжнародне суспільство Ентоні Кларк Аренд 

Влада
Суверенітет
Філософські теорії
Політичні теорії